El Jumbo-Visma Women (código UCI: JVW) es un equipo ciclista femenino de los Países Bajos de categoría UCI Women's WorldTeam, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Historia

Material ciclista 
El equipo utiliza bicicletas Look, y componentes Shimano.

Clasificaciones UCI 
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:

Palmarés 
Para años anteriores véase: Palmarés del Jumbo-Visma.

Palmarés 2022

UCI WorldTour Femenino

UCI ProSeries

Calendario UCI Femenino

Campeonatos nacionales

Plantillas 
Para años anteriores, véase Plantillas del Jumbo-Visma

Plantilla 2022

Véase también 
 Jumbo-Visma - Equipo profesional masculino de categoría UCI WorldTeam.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 

Equipos ciclistas UCI WorldTeam Femenino
Equipos ciclistas de los Países Bajos